Ференбак () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ференбак, Шарль Макс (1914 − 2008) — французский астроном.
 Ференбак, Жерсон (1932—2004) — немецкий скульптор.